Christian Conteh (1999), Duits-Ghanees voetballer
 Denni Conteh (1975), Deens-Sierra Leoons voetballer